Hemipeplus är ett släkte av skalbaggar. Hemipeplus ingår i familjen Mycteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Hemipeplus